Тхоржевский — фамилия. Известные носители:
 Тхоржевский, Александр Иванович (1925—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Тхоржевский, Владимир Филиппович (1841—?) — Сувалкский и Люблинский губернатор.
 
 Тхоржевский, Корнелий Владиславович (1858—1896) — русский писатель, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Тхоржевский, Роберт Иосифович (1929—2001) — украинский историк, автор работ по бонистике и нумизматике.